Tepetates kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetates, Soledad de Doblado, 
 Tepetates, Aguascalientes, Jesús María, 
 Tepetates, Jalisco, Amatitán, 
 Tepetates, Las Vigas de Ramírez,